Isometria pode ter os seguintes significados:

 Isometria (geometria) - Transformação geométrica
 Isometria (axonometria) - Subsistema da axonometria
 Isometria (anatomia) - Conceito de anatomia
 Isométrica - Processo de perspectiva isométrica

Desambiguação